L'Aulne, fiume francese che scorre nella Bretagna
 Aulne, località del Belgio ove si trova l'Abbazia di Aulne